Chenghai ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Stadtbezirk Chenghai (澄海区) von Shantou in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Chenghai (Shantou)
die Großgemeinde Chenghai (程海镇) im Kreis Yongsheng in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Chenghai (Yongsheng)
den auf dessen Gebiet gelegenen See Chenghai oder Cheng Hai (程海), siehe Chenghai (See)